

Mecze reprezentacji Boliwii w Pucharze Konfederacji

Meksyk 1999 

Bilans

Reprezentacja Boliwii w piłce nożnej
Boliwia
Puchar Konfederacji